Nowell Codex, een van de vier grote codices van de Oudengelse literatuur
 Denis Nowell Pritt (1887-1972), een Brits jurist en parlementslid
 Nowell, artiestennaam van Nawwal Ghabri (1991), een Nederlands zangeres en rapster